Муса () — чоловіче ім'я, арабська форма імені Мойсей.
 Муса — ісламський пророк, що відповідає Мойсею в іудейсько-християнській традиції.
 Муса-бій (1400-ті) — бій Ногайської Орди, засновник її як незалежної держави
 Муса-хан (1859—1880) — емір Афганістану.
 Муса I ібн Фортун — голова муваладської родини Бану Касі, валі Сарагоси (788—789 чи 788—790), а також Арнедо й Тарасони.
 Муса II ібн Муса — голова муваладської родини Бану Касі (788/789—862), валі Тудели (841?—842 і 843—862) та Сарагоси (841—842 і 852—860).
 Муса Челебі (1388—1413) — султан Османської держави (1411—1413)
 Муса ібн Джафар (745—799) — 7-й імамітський імам, нащадок пророка Мухаммеда, видатний мусульманський вчений і правознавець
 Муса ібн Нусайр (640 — бл. 716) — державний і військовий діяч Арабського Халіфату, завойовник Магрибу й Андалусії
 Муса ібн Шакір — перський астроном Середньовіччя.
 Манса Муса (XIII—XIV ст.ст.) — манса (верховний правитель) середньовічної держави Малі
 Муса Джаліль (справжнє ім'я Мустафа Мустафаєвич Залілов, 1906—1944) — татарський поет, учасник Другої Світової війни

Прізвище 
 Абдулла Муса (нар. 1958) — еміратський футболіст, воротар.
 Амр Муса (нар. 1936) — єгипетський дипломат. У 2001—2011 р.р. — генеральний секретар Ліги Арабських Держав.
 Ахмед Муса (нар. 1992) — нігерійський футболіст.
 Дженніфер Муса — ірландська медсестра, яка стала лідером одного з пуштунських племен пакистанського Белуджистану.
 Зане Муса (нар. 1968) — південноафриканський футболіст, півзахисник.
 Мухаммад Муса (1908—1991) — генерал пакистанських збройних сил, командувач сухопутніми військами Пакистану в 1958—1966 р.р.
 Саїд Муса (нар. 1944) — прем'єр-міністр Белізу в 1998—2008 р.р. від Народної об'єднаної партії Белізу.

Топоніми 
 Муса — річка в північній частині Литви та південній частині Латвії
 Муса-Даг — гора на півдні Туреччини

Інше 
 Муса — ударний кратер на Енцеладі, супутнику Сатурну.